Јован Аћин (Београд, 23. мај 1941 — Београд, 5. август 1991) био је југословенски и српски редитељ и сценариста.

Биографија  
Дипломирао је режију на Академији за позориште, филм, радио и ТВ, у класи Радоша Новаковића.

Режирао телевизијске емисије, ТВ драме и филмове, кратке и игране филмове: Ружа од бетона, Познајете ли Павла Плешу, свој први и последњи дугометражни игран филм Бал на води из 1985. за који је освојио многобројне награде у земљи и иностранству. 

У Програмском архиву ТВБ сачувани су његови получасовни документарни филмови из 1970. Воља чини чуда; из 1972. Зелени телефон, Пекмез од шљива. 

Познате су његове режије портрета ликовних уметника Петра Лубарде, Миће Поповића, Недељка Гвозденовића; а из 1973/1974. из циклуса "ТВ фељтон" запамћени су разговори са филмским ствараоцима: Николај Чухрај, Миклош Јанчо, Игрид Бергман, Џек Николсон, Питер Богданович, Коста Гаврас, Мишел Пиколи и други.

Преминуо у саобраћајној незгоди.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1969. || Ускрс (ТВ кратки филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Секс, Мао, ЛСД (кратки документарни филм) || /
|-
| 1971. || Све ће то народ позлатити (ТВ филм) || /
|-
| 1972. || Необавезно (ТВ документарна серија) || /
|-
| 1972. || Купање (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Пекмез од шљива (кратки филм) || /
|-
| 1973. || Жуте фесвице (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Сланици (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Кукурику (ТВ филм)|| /
|-
| 1975. || Познајете ли Павла Плеша? || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1985. || Бал на води || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1969. || Ускрс (ТВ кратки филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Секс, Мао, ЛСД (кратки документарни филм) || /
|-
| 1971. || Све ће то народ позлатити (ТВ филм) || /
|-
| 1972. || Необавезно (ТВ документарна серија) || /
|-
| 1973. || Пекмез од шљива (кратки филм) || /
|-
| 1975. || Познајете ли Павла Плеша? || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1985. || Бал на води || /
|}

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1967. || Пошаљи човека у пола два || /
|-
| 1968. || Поход || /
|}

Уредник 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1969. || Ускрс (ТВ кратки филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Секс, Мао, ЛСД (кратки документарни филм) || /
|}

Сценограф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1969. || Ускрс (ТВ кратки филм)|| /
|}

Извори

 - Биографија

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Умрли 1991.
Југословенски редитељи
Српски сценаристи
Југословенски сценаристи
Страдали у саобраћајним незгодама
Српски телевизијски редитељи
Српски филмски редитељи
Београђани на филму